Ressons est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises:  
 Ressons-sur-Matz,  commune du département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
  Ressons-l'Abbaye, ancienne commune du département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Ressons-le-Long,  commune du département de l'Aisne en région Hauts-de-France ;

Voir aussi
 La Neuville-sur-Ressons, commune du département de l'Oise en région Hauts-de-France.